Cooper je bila britanska momčad Formule 1.

Tvrtku Cooper Car Company osnovali su 1947. Charles Cooper i njegovog sin John Cooper. Zajedno s Johnovim prijateljem, Ericom Brandonom, počeli su proizvoditi trkaće automobile u maloj garaži u Surbitonu u Engleskoj 1946.
Tijekom 50-ih i 60-ih natjecali su se u raznim automobilističkim kategorijama, među kojima su najpoznatiji Formula 1 i reli. Nastupali su i na utrci 500 milja Indianapolisa. Tvrtka i danas proizvodi osobne automobile, ali je u vlasništvu BMW-a.

Povijest

Cooperovi vozači u Formuli 1

Pobjede u Formuli 1

Izvori

Cooper - oldcarsracing.com

Vanjske poveznice
Cooper na oldcarsracing.com
Cooper na motosport espn.co.uk

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu